Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „16”:

Wojska Polskiego
 XVI Brygada Kawalerii (1924–1930)

Austro-węgierska
 16 Brygada Kawalerii (do 1918)